Gry kan syfta på:

 Gry (geologi) – en term för att beteckna kornighet på brottytan av en bergart
 Gry (namn) – ett kvinnonamn
 Gry (musikgrupp) – dansk/tysk musikgrupp inom elektronisk musik

Personer
 Gry Johansen (1964–), en dansk sångerska

Se även
 Gryning